Huesca puede referirse a:

Lugares en España
Huesca, en Aragón;
Provincia de Huesca, en Aragón;
Hoya de Huesca, comarca de la provincia de Huesca;

Infraestructuras
Aeropuerto de Huesca-Pirineos
Diócesis de Huesca, sede episcopal de Aragón;
Catedral de Huesca, gótica;
Ayuntamiento de Huesca, casa consistorial;

Deporte
Sociedad Deportiva Huesca, equipo de fútbol de Huesca;
Club Baloncesto Peñas Huesca, equipo de Huesca;
Club Balonmano Huesca, equipo de balonmano de Huesca;

Historia
Campana de Huesca, leyenda medieval;
Ofensiva de Huesca, batalla acontecida en junio de 1937;

Otros
Huesca (1937), destructor de la clase Teruel perteneciente a la Armada Española, botado en 1914 y dado de baja en 1953;
Partido judicial de Huesca, uno de los seis partidos judiciales tradicionales, de la provincia de Huesca;
Gastronomía de la provincia de Huesca